— станція Серпуховсько-Тимірязєвської лінії Московського метрополітену.
  — залізнична платформа Савеловського напрямку МЗ у Москві.
 Тимірязєвська — станція монорейкової транспортної мережі Московського метрополітену.